Археологические памятники античного и средневекового Крыма — памятники археологии причерноморских городов-государств Крыма, принадлежащие к греческому (вторая половина VII — середина I в. до н. э) и римскому (I в. — середина IV в. н. э.) периоду.

История 
Греческие поселения возникли в Причерноморье в VIII—VI ст. до н. э., когда избыточная часть населения Греции активно основывала колонии в Средиземноморье, а затем — на берегу Чёрного моря. В причерноморских городах сходились торговые пути, соединявшие Европу и Азию. Все эти города-государства (полисы) представляли собой рабовладельческие демократические республики.

В IV веке Римская империя установила политический контроль над Тиром, а после своей победы над войсками Митридата VI — над Понтийским царством.

Государства имели развитую экономику, чеканили бронзовые, золотые и серебряные монеты (на рубеже VIII—VII вв. до н. э. первые деньги имели вид наконечников стрел или дельфинов, как в Ольвии), были незаменимыми посредниками между материковой Грецией и варварами. Колонисты производили много предметов из золота, серебра, бронзы (зеркала, гребни, бусы, подвески, серьги, кольца и т. п.).

Эллинская эра в Южной Украине оказала большое влияние на культуру и быт местных племён. Общий кризис античного мира после распада империи Александра Македонского отразился и на причерноморских государствах.

Для исследования археологических памятников в 1948 году при Крымской научно-исследовательской базе АН СССР был создан сектор истории и археологии. В 1952 году Крымская научно-исследовательская база была реорганизована в филиал, а сектор — в отдел истории и археологии. В 1956 году отдел истории и археологии был включён в состав Института археологии НАН Украины как «Отдел античной и средневековой археологии Крыма».

Самые известные памятники:

 Бакла
 Бахчисарай
 Генуэзская крепость (Судак)
 Ени-Кале
 Инкерманский Свято-Климентовский монастырь
 Каламита (крепость) (турецкое название — Инкерман)
 Качи-Кальон
 Керчь (славянское название — Корчев)
 Кутлакская крепость
 Кыз-куле
 Мангуп-Кале
 мечеть хана Узбека
 мечеть Муфтий-Джами
 Монастырь Сурб Хач
 Неаполь Скифский
 Пантикапей (античный город на территории города Керчь)
 Свято-Георгиевский монастырь (Старый Крым)
 Сюйреньская крепость
 Тепе-Кермен
 Херсонес
 Челтер-Мармара
 Чембало (крепость) (турецкое название — Балаклава)
 Чобан-Куле
 Чуфут-Кале
 Шулдан
 Эски-Кермен
 Эски-Юрт

Примечания

Литература 
 Журнал «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» (ВАК)
 Журнал «Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья» (Web of Science, Scopus, ВАК)

Крепости Крыма
Списки достопримечательностей